Ángel Arcay Barral, nacido en Betanzos el 13 de mayo de 1988, es un historiador gallego . Es director de la Biblioteca y Archivo Municipal de Betanzos y del Museo das Mariñas, en Betanzos desde julio de 2022.

Trayectoria 
Estudió Historia en la Universidad de Santiago y se especializó en Archivos en la Universidad de Oporto . Trabajó en diferentes archivos gallegos y portugueses, labor que compaginó con la publicación de diferentes artículos de investigación, siendo coordinador de la revista Casa dos Espellos .

También dispone de la acreditación de Guía Oficial de Turismo de Galicia, labor que realizaba trabajando como guía turístico privado o técnico de turismo de Vimianzo .

Participa en la Asociación de Amigos del Parque del Pasatiempo, siendo uno de los vecinos que solicitó la declaración del jardín como Bien de Interés Cultural, clasificación que consiguió en febrero de 2020.  También forma parte de otros grupos culturales a partir de los cuales ha realizado diferentes investigaciones y actividades.   

Desde 2022 dirige la revista de investigación Anuario Brigantino editada por el Ayuntamiento de Betanzos.

Obras 
Como historiador publicó diferentes trabajos en distintas revistas y obras colectivas, priorizando en su campo de investigación la historia local. Es autor de varios libros, siempre con contenido histórico y coordino obras como el libro de fotografías Octingenti . 

 O Parque do Pasatempo de Betanzos: narrativas para comprender un patrimonio profano (2018)

 El Parque del Pasatiempo de Betanzos (2021), con Yosune Dúo Suárez y José Souto Santé.
 Las 1001 recetas de Palacete das Mendoza (2022)  .

Premios 
En 2018, su investigación presentada en el IV Congreso Casa Nobre de Arcos de Valdevez el año anterior, fue galardonada con el I Premio Masonería Aberta, organizado por la Universidad de Vigo y el IEMGAL. El trabajo, titulado "O Parque do Pasatempo de Betanzos: narrativas para comprender un patrimonio profano", representa una aportación fundamental para la interpretación del Parque de Pasatiempo como jardín iniciático  .

En 2021 recibió el VI Premio HUME de investigación en ciencias sociales por el trabajo "Mujeres espontáneas: fragilidad humana y cópula carnal en las comarcas del Eume y Ferrol (XVIII-XIX)", recuperando la memoria de 555 mujeres que quedaron embarazadas fuera del matrimonio, recuperando sus expedientes del Archivo Notarial de A Coruña   .

En 2023, el libro "Las 1001 recetas del Palacete de las Mendoza" mereció una mención especial del jurado del XXIX Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro "por el exquisito gusto en el tratamiento de la información y el acompañamiento y encuadre histórico de las recetas".

Notas 

Alumnado de la Universidad de Santiago de Compostela
Historiadores de Galicia
Nacidos en Betanzos
Nacidos en 1988